Jacques Lacombe (1724-1811), éditeur français ;
 Jacques Lacombe (1963-), musicien québécois.